Катри (, ) — финская и французская фамилия. Известные носители:

 Катри, Гектор (1889—1972) — католический прелат, ординарий епархии Лахора, член монашеского ордена капуцинов.
 Катри, Рене де (1908—1986) — французский историк.
 Катри Хелена (род. 1945) — финская певица, актриса и общественный деятель.